William T. Trip Hawkins III – amerykański przedsiębiorca związany z Doliną Krzemową, założyciel między innymi firmy Electronic Arts
 William Hawkins – gubernator Karoliny Północnej (1717–1819)